Berthelot je priimek več oseb:
 Henri Mathias Berthelot, francoski general
 Marcellin Berthelot, francoski kemik in politik